Голмс (округ, Флорида)
 Голмс (округ, Міссісіпі)
 Голмс (округ, Огайо)

Див. також 
 Голмс